GRO steht für:
 Gamma Ray Observatory, Weltraumteleskop der NASA für Gammaastronomie
 Flughafen Girona (IATA-Code), Verkehrsflughafen in Katalonien (Spanien)
 Guerrero (Bundesstaat) (ISO 3166-2:MX-Code), mexikanischer Bundesstaat

Gro steht für:
 Gro (Vorname), norwegischer Vorname

gro steht für:
 Groma (ISO-639-3-Code), süd-tibetanische Sprache in und um das Chumbi Valley, Yadong

Siehe auch:
 Graux
 Groh
 Gros (Begriffsklärung)
 CRO
 KRO

Abkürzung